Baltica steht für:

 Baltica (Folklorefestival), ein Folklore- und Volkstanzfestival, das seit 1987 turnusmäßig in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen stattfindet
 Baltica (Kontinent), einen erdgeschichtlichen Kontinent
 Baltica (Zeitschrift), eine Vierteljahresschrift für baltische Kultur (1988 –  2013)
 Baltica (Schiff, 1959), ein deutsches Seebäderschiff
 Baltica (Schiff, 1990), ein RoRo-Schiff

Siehe auch:

 Medicina. Legalis. Baltica, eine Zeitschrift für Rechtsmedizin aus Litauen
 Via Baltica
 Baltika
 Baltic